Zhu Ling (zm. 223) – generał królestwa Wei,
 Zhu Ling (ur. 1951) – chińska ekonomistka,
 Zhu Ling (ur. 1957) – chińska siatkarka.